NAWIRA Sevens 2007 – czwarte mistrzostwa strefy NAWIRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America and West Indies Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NAWIRA, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w Nassau na Bahamach w dniach 17–18 listopada 2007 roku.

Informacje ogólne 
Bahamas Rugby Football Union otrzymał prawa do organizacji zawodów w sierpniu 2006 roku. W rozegranym w Winton Rugby Centre w Nassau turnieju wzięło udział dwanaście zespołów. W pierwszym dniu rywalizowały one systemem kołowym w trzech czterozespołowych grupach. Pełniąca rolę ćwierćfinałów druga faza grupowa odbyła się dzień później – po dwie najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały do turnieju Cup, pozostałe zaś do Plate. Obydwa te turnieje ponownie rozgrywane były systemem kołowym w czterech trzyzespołowych grupach, po czym najlepsze czwórki awansowały do półfinałów walcząc o te dwa trofea.

Tytuł zdobyty przed rokiem obroniła Gujana.

Pierwsza faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Druga faza grupowa

Cup 1

Cup 2

Plate 1

Plate 2

Faza pucharowa

Cup

Mecz o 5. miejsce

Plate

Mecz o 11. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2007 w rugby union
2007 w Ameryce Północnej
Sport w Nassau (Bahamy)
Rugby union na Bahamach